Karby steht für:

 Karby, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Karby (Tierp), Ort in der Provinz Uppsala, Schweden
 Karby (Vallentuna), Ortschaft in der Provinz Stockholm, Schweden
 Karby (Morsø Kommune), Ort auf Mors, Dänemark

Siehe auch:
 Kaarby